Most císařovny Alžběty (německy Kaiserin-Elisabeth-Brücke) byl řetězový most spojující Děčín s tehdejšími Podmokly (dnes okres Děčín, Ústecký kraj). Byl otevřen v roce 1855 a pojmenován po císařovně Alžbětě Bavorské, přičemž napojil Děčín na hlavní železniční trať z Drážďan do Prahy. Most byl zbořen počátkem 30. let 20. století, ale jeho pilíře byly použity při stavbě nového mostu, který na místě stojí dodnes.

Historie 
Když byla v roce 1851 otevřena železniční trať spojující Drážďany a Prahu na západním břehu Labe, stalo se pro Děčín na východním břehu řeky životně důležité napojit se na nádraží v Podmoklech. Děčínští podnikatelé, jako textilní továrník Johann Münzberg a hrabě Franz Anton von Thun, prosadili stavbu mostu. Založili akciovou společnost a Thun poskytl část své zahrady pro zhlaví mostu. Most stavěla v letech 1853 až 1855 firma Schertz z Pirny podle návrhů inženýra Wernera, který upravil původní projekt Josefa Schnircha. Když byl v roce 1855 otevřen, stal se jediným řetězovým mostem přes Labe. Byl 235 metrů dlouhý a 8,5 metru široký. Jméno získal po Alžbětě Bavorské, jež se stala roku 1854 po svatbě s Františkem Josefem I. císařovnou. Byl považován za jeden z nejkrásnějších mostů v Čechách a přirovnáván k Széchenyiho řetězovému mostu v Budapešti. 

Dřevěná část konstrukce byla poškozena požárem 8. července 1915, po kterém nemohl být most po několik měsíců používán. 1. července 1917 Rakousko převzalo od města Děčína za most odpovědnost a slíbilo vyplatit akcionáře společnosti Kettenbrücken-Aktiengesellschaft, která zafinancovala stavbu, obnovu a údržbu mostu. Jelikož se Rakousko-Uhersko v listopadu 1918 rozpadlo, k převzetí mostu nedošlo, splacena byla jen splátka první, a to 1. ledna. Oprava byla v následujících letech financována československým státem. Most, z velké části postavený ze dřeva, byl náročný na údržbu a již nebyl vhodný pro rostoucí provoz. Na počátku 30. let byl proto stržen a na jeho místě s využitím původních pilířů vznikl most nový. Je pojmenován po Miroslavu Tyršovi, rodákovi z Děčína.

Odkazy

Reference

Související články 
 Alžbětin most (Budapešť) (také pojmenovaný po císařovně)

Externí odkazy 
 
 Tetschen-Bodenbach  nemelkafamily.com
 Značka der Kaiserin Elisabeth Kettenbrücke 1915 oldthing.de
 Kettenbrücke um 1930 boehmisches-erzgebirge.cz
 Tetschner Kettenbrücken-Gesellschaft historische-wertpapiere.de

Mosty v Děčíně
Visuté mosty v Česku
Mosty přes Labe v Česku
Alžběta
Mosty nazvané po osobách
Zaniklé mosty v Česku
Zaniklé stavby v Ústeckém kraji
Postaveno v Česku 1855
Údržba:Souřadnice z Wikidat